Der Citizen Cup 1982 war ein Tennisturnier der Damen in Palm Beach Gardens. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 3. bis 4. April 1982 statt.

Einzel

Doppel

Weblinks 
 
 Offizielle Website der WTA

WTA Tour 1982
Tennisturnier in Palm Beach Gardens